Ucraina
 Vokzal'na – stazione della metropolitana di Dnipro
 Vokzal'na – stazione della metropolitana di Kiev